Simonetti es un apellido que puede hacer referencia a:

 Gloria Simonetti, cantante chilena de baladas.
 Pablo Simonetti, escritor y activista chileno.
 Ester Simonetti, botánica y profesora argentina.
 Attilio Simonetti, pintor y anticuario italiano.
 Mauro Simonetti, exciclista italiano.
 Marcelo Simonetti, empresario y productor cinematográfico y televisivo argentino.
 Américo Simonetti, equitador chileno.
 Armando Mallet Simonetti, abogado y político socialista chileno.